dihydrokodeina
 dihydrokapsaicyna
 Discovery Health Channel
 Dance Hall Crashers
 De Havilland Canada